Budweiser – marka piwa produkowanego przez kilka odrębnych browarów
 Budweiser Budvar – piwo czeskie produkowane przez Budějovický Budvar
 Budweiser Bier – piwo czeskie produkowane dawniej przez Budějovický měšťanský pivovar. Obecnie nawiązuje do niego piwo 1795 produkowane przez Browar Samson.
 Budweiser – piwo amerykańskie, znane także jako Bud, produkowane przez Anheuser-Busch (część koncernu AB InBev)

Zobacz też 
 spór o markę Budweiser